Жіноча збірна Швеції з керлінгу - представляє Швецію на міжнародних змаганнях з керлінгу. Керуючою організацією виступає Асоціація керлінгу Швеції ()

Склад 
Склад 2010-го року на іграх в Канаді: 

 Сесілія Естлунд 
 Сара Карлссон 
 Анна Домей 
 Ліселотта Леннартссон 
 Сабіна Краупп 

Склад 2011-го року на іграх в Данії: 

 Анетт Норберг 
 Сесілія Естлунд 
 Сара Карлссон 
 Ліселотта Леннартссон 
 Карін Рудстрем 

Склад 2012-го року на іграх в Канаді: 

 Фредерік Гальстрем - тренер 
 Маргарета Сігфрідссон 
 Марія Веннерстрем 
 Христина Бертруп 
 Марія Приц 
 Сабіна Краупп 

Склад 2013-го року на іграх в Латвії: 

 Маргарета Сігфрідссон 
 Марія Приц 
 Христина Бертруп 
 Марія Веннерстрем 
 Агнес Кнохенгауер 

Склад 2014-го року на іграх в Канаді: 

 Маргарета Сігфрідссон 
 Марія Приц 
 Христина Бертруп 
 Марія Веннерстрем 
 Сара Макманус 

Склад 2015-го року на іграх в Японії : 

 Маргарета Сігфрідссон 
 Марія Приц 
 Христина Бертруп 
 Сара Макманус 
 Софія Мабергс 

Склад 2018-го року (Чемпіонат Європи 2018): 

 Четвертий (скіп): Анна Гассельборг 
 Третій: Сара Макманус 
 Другий: Агнес Кнохенгауер 
 Перший: Софія Мабергс 
 Запасний: Юган Гельдін 
 Тренер: Уейн Мідо

Результати виступів

Олімпійські ігри 

В олімпійському турнірі 1924 року збірна Швеції участі не брала.

Чемпіонати світу

Чемпіонати Європи

Універсіади

Примітки

Див. також 

 Чоловіча збірна Швеції з керлінгу 
 Змішана збірна Швеції з керлінгу 
 Змішана парна збірна Швеції з керлінгу 
 Збірна Швеції з керлінгу на візках

Посилання 

 Швеція - Розділ результатів і статистики на сайті  WCF    
 Офіційний сайт Асоціації керлінгу Швеції    

Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Керлінг
Національні збірні Швеції
Жіночі національні збірні